A 2006-os férfi kosárlabda-világbajnokság a 15. volt a sportág történetében. Japánban rendezték 2006. augusztus 19. és szeptember 3. között.

Lebonyolítás 
A 24 résztvevőt 4 darab 6 csapatos csoportba sorsolták. Körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportból az első négy helyezett jutott tovább a negyeddöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódott a torna. A nyolcaddöntőben vesztes csapatok kiestek, a negyeddöntőből és az elődöntőből kiesett csapatok helyosztó mérkőzéseket játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény 
Csak az első 8 helyért játszottak helyosztó mérkőzéseket.

Legtöbb pontot elérő játékosok (meccsátlag)

  Jao Ming  25.3
  Dirk Nowitzki  23.2
  Pau Gasol  21.25
 Carlos Arroyo  21.2
 Larry Ayuso  21.2
 Carmelo Anthony  19.8
 Dwyane Wade  19.2
  Fadi El Khatib  18.8
  Igor Rakocevic  18.3
  Tiago Splitter  16.4
  Darko Miličić  16.1
  Serkan Erdoğan  15.4

Jegyzetek

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 2006-os női kosárlabda-világbajnokság

Világbajnokság
2006